Maximilien de Béthune peut faire référence à :
 Maximilien  de Béthune (1559-1641), duc de Sully, ministre et maréchal de France ;
 Maximilien II de Béthune (1588-1634), aristocrate français, fils du précédent.